Daniel Island ist der Name mehrerer Inseln

vor Antarktika:
 Daniel Island (Antarktika) 

in den Vereinigten Staaten:

 Daniel Island (New Jersey)
 Daniel Island (South Carolina)
 Daniel Island (Virginia)